Molinari puede hacer referencia a:

Personas 

 Adriana Molinari, exganadora de concursos de belleza, estríper y actriz pornográfica argentina.
 Adriana Molinari, actriz pornográfica estadounidense nacida en Argentina, conocida como Alex Taylor. 
 Alfonsina Molinari, actriz y cantante puertorriqueña.
 Andrés Molinari, seudónimo de un profesor, ensayista, dramaturgo y crítico teatral español.
 Antonio Molinari, pintor italiano del Barroco.
 Bernardino Molinari, compositor y director de orquesta italiano.
 Carolina Molinari, actriz y conductora de televisión argentina.
 Diego Luis Molinari, historiador y político argentino.
 Edelmiro Molinari, guitarrista argentino.
 Edoardo Molinari, golfista italiano, hermano de Francesco Molinari.
 Federico Molinari, gimnasta argentino especialista en la disciplina de anillas.
 Francesco Molinari, golfista italiano, hermano de Edoardo Molinari.
 Gino Molinari, chef ecuatoriano, actor y presentador de televisión.
 Giulio Molinari, deportista italiano que compite en triatlón.
 Guido Molinari, artista canadiense.
 Gustave de Molinari, economista francés nacido en lo que luego sería Bélgica.
 Guy Molinari, político estadounidense, padre de Susan Molinari.
 Hernan Molinari, futbolista argentino.
 Luis Molinari, artista ecuatoriano.
 Luis Molinari Romero, abogado y político argentino.
 María Eugenia Molinari, actriz y conductora de televisión argentina.
 Maurizio Molinari, periodista italiano.
 Michaelangelo Molinari, baterista estadounidense.
 Ricardo Molinari, poeta argentino.
 Simona Molinari, cantante de jazz italiana.
 Susan Molinari, política estadounidense, hija de Guy Molinari.
 Susana Molinari Leguizamón, escritora francófona de Argentina.
 Tina Molinari, política canadiense.

Ciudades 
 Molinari, localidad ubicada en Argentina

Miscelánea 
 Molinari, empresa italiana de mueblería y diseño de interiores.